

Astronomia 
13849 Dunn – asteroide della fascia principale

Automobilismo 
Dunn – scuderia motoristica statunitense

Geografia
Stati Uniti
Dunn – città della Contea di Harnett, Carolina del Nord
Dunn – città della Contea di Dane, Wisconsin
Dunn – città della Contea di Dunn, Wisconsin

Persone 
Dunn – cognome di lingua inglese